Алекса́ндр Ива́нович Шка́дов (10 сентября 1940, Уссурийск — 1 августа 1998, посёлок Тихвинка в черте города Смоленск) — российский деятель алмазообрабатывающей отрасли, генеральный директор производственного объединения «Кристалл» (1988—1998).

Биография 
Родился в семье Шкадова Ивана Николаевича 10 сентября 1940 года в Уссурийске Приморского края. В 1957 году окончил смоленскую среднюю школу № 27. Отслужив срочную службу в армии, закончил смоленский филиал Московского энергетического института, работал на Смоленском авиационном заводе.

В 1970 году пришёл на работу в производственное объединение «Кристалл». Работал на инженерно-технических должностях, начальником производства, главным инженером. В сентябре 1988 года избран трудовым коллективом генеральным директором.

В 1994 году избран депутатом Смоленской областной думы, в 1997 году — председателем Смоленской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Убит в результате покушения 1 августа 1998 года. По состоянию на 2013 год преступление не раскрыто.

Память 
26 февраля 1999 года за большой вклад в развитие промышленности, оказание финансовой поддержки учреждениям медицины, культуры и спорта, многолетнее активное участие в общественной жизни города звание присвоено звание «Почётный гражданин города Смоленска» посмертно.

30 июня 2006 года решением № 341 Смоленского городского совета его именем названа улица (улица Шкадова) в городе Смоленске — отрезок улицы Бабушкина, где находится производственное объединение «Кристалл».

В 2001 году алмазодобывающей компанией «Алроса» из трубки «Мир» был добыт уникальный алмаз массой 51,56 карат, который получил имя «Александр Шкадов».

Награды 
 Орден «Дружбы»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Звание «Почётный гражданин города Смоленска»

Примечания

Ссылки 
 Страница о Шкадове Александре Ивановиче на сайте предприятия

Выпускники МЭИ
Предприниматели России
Почётные граждане Смоленска
Почётные граждане Смоленской области
Похороненные в Смоленске
Застреленные в России
Нераскрытые убийства в России
Депутаты Смоленской областной думы